

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Młynarze – część wsi Raba Niżna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Młynarze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Młynarze
 Młynarze – część wsi Kiezie w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń
 Młynarze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Zabrodzie
 Młynarze – część wsi Sarzyna w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna
 Młynarze – część wsi Cholewiana Góra w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jeżowe
 Młynarze – część wsi Kłyżów w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica

Inne 
 Młynarze – grupa skał na Górze Zborów w Podlesicach